Ким Клейстерс — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — защищала свой титул в качестве третьей ракетки турнира, но уступила в четвертьфинале своей сестре Винус.

Посев 
Все сеянные теннисистки начинают турнир со второго раунда.

  Амели Моресмо (Полуфинал)
  Мария Шарапова (Финал)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал)
  Елена Дементьева (Четвертьфинал)
  Анастасия Мыскина (Четвёртый раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Алисия Молик (Четвёртый раунд)
  Винус Уильямс (Полуфинал)
  Вера Звонарёва (Второй раунд)
  Надежда Петрова (Второй раунд)
  Патти Шнидер (Третий раунд)
  Натали Деши (Третий раунд)
  Елена Бовина (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Елена Лиховцева (Четвёртый раунд)
  Каролина Шпрем (Четвёртый раунд)

<li>  Паола Суарес (Второй раунд)
<li>  Елена Янкович (Второй раунд)
<li>  Жюстин Энен-Арденн (Четвертьфинал)
<li>  Даниэла Гантухова (Второй раунд)
<li>  Ай Сугияма (Третий раунд)
<li>  Татьяна Головин (Четвёртый раунд)
<li>  Синобу Асагоэ (Четвёртый раунд)
<li>  Эми Фразьер (Второй раунд)
<li>  Фабиола Сулуага (Третий раунд)
<li>  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
<li>  Магдалена Малеева (Третий раунд)
<li>  Марион Бартоли (Второй раунд)
<li>  Хисела Дулко (Третий раунд)
<li>  Анна Смашнова (Третий раунд)
<li>  Динара Сафина (Второй раунд)
<li>  Клара Коукалова (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

NASDAQ-100 Open 2005